2 miejscowości w Polsce:
 Leonardów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Serokomla
 Leonardów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz